УИП — аббревиатура.
 Уникальный идентификатор платежа — специальный идентификатор, применяемый для платежей в бюджет и за коммунальные услуги, передаваемый в систему ГИС ГМП.
 Участковый инспектор полиции.
 Универсальный источник питания — преобразователь для получения постоянного или переменного напряжения заданной амплитуды и силы тока через нагрузку.